Der EV Fürstenfeldbruck ist ein Sportverein in Fürstenfeldbruck (Bayern) mit den Abteilungen Eishockey und Eislauf. Der Verein wurde 1956 gegründet.

Eisstadion 
Das Eisstadion an der Klosterstraße wurde 1956 als Natureisstadion erbaut und 1972 in ein nicht überdachtes Kunsteisstadion umgebaut.
Betreiber des Eisstadions sind die „Stadtwerke Fürstenfeldbruck“.
Bestrebungen nach einer Überdachungen des Stadions wurden bisher im Stadtrat von Fürstenfeldbruck immer abgelehnt.
Neben dem EVF nutzt auch der ERC Fürstenfeldbruck (Eis- und Rollsportclub) das Stadion speziell für Eiskunstlauf.

Eishockey 
Erstmals im höherklassigen Eishockey spielte die Eishockeymannschaft des EVFFB in der Saison 1970/71 in der Regionalliga Süd. Mit der Einführung der 2. Bundesliga zur Saison 1973/74 rückte die Mannschaft in die Oberliga auf, aus der sie sich nach der Saison 1974/75 in die Ligen des Bayerischen Eissportverbandes zurückzog. In der Saison 1994/95 wurde der EVFFB Bayerischer Vizemeister hinter Wanderers aus Germering.

Ab der Saison 1977/78 wurde wieder an der Regionalliga Süd teilgenommen.
Bis auf die Saison 1979/80, wo an der Oberliga Süd teilgenommen wurde, blieb die Mannschaft bis zur Saison 1985/86 in dieser Liga. Ab dann spielte die Mannschaft wieder in den Ligen des Bayerischen Eissportverbandes.

Mannschaften

1. Mannschaft 
Ab der Saison 2004/05 war die Mannschaft wieder in der Bayerischen Eishockey-Liga vertreten, wo sie in der Saison 2005/06 den dritten Platz in der Bayerischen Meisterschaft erreichte. 2007/08 stieg das Team jedoch in die Landesliga ab, in der es seither spielt.

Platzierungen 

Quelle: passionhockey.com,  Zeichen für Auf-/Abstieg ↑ ↓

Erfolge

Weitere Mannschaften 
Neben der Seniorenmannschaft, die den Beinamen Crusaders trägt, und den Nachwuchsmannschaften spielen unter dem Dach des Vereins:
 die Frauenmannschaft der Amperhexen, die am Ligenspielbetrieb in der zweitklassigen Landesliga Bayern teilnahm.  Die Frauenmannschaft wurde 2010 aufgelöst.
 die hobbymäßig organisierte Oldiemannschaft
 Zur Saison 2011/12 wurde eine 1b-Mannschaft gegründet, die in der Bezirksliga spielt.
 sehr erfolgreich war in der Saison 2005/06 die Schülermannschaft, die von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen ist
 in der Saison 2006/07 waren die „Schüler“ erfolgreich, die bis in die Meisterrunde der Landesliga kamen. Es war ihre erste Saison in der Landesliga.
 In der Saison 2008/09 erreichte die „Jugend“-Mannschaft sehr stark und den 3. Platz in der Aufstiegsrunde der Landesliga.
 in der Saison 2010/11 schafften die "Junioren" den Aufstieg in die Landesliga. Somit schafften die Jahrgänge 1991–1992 den zweiten Aufstieg (siehe Saison 2005/06).
 Die Schüler- und Jugendmannschaft schloss in der Saison 2019/20 die Bezirksligasaison mit dem 1. Platz ab. Die Schülermannschaft blieb dabei ohne Niederlage.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website

Bayerischer Eishockeyclub
Ev Furstenfeldbruck
Fraueneishockey
EV Furstenfeldbruck
Organisation (Fürstenfeldbruck)
Furstenfeldbruck, EV